Доња Бела Река може бити:

 Доња Бела Река (Бор), насеље у општини Бор, Борски округ
 Доња Бела Река (Нова Варош), насеље у општини Нова Варош